

Sigle 
  Gross Register Ton – tonnellata di stazza

Codici 
 GRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gujrat (Pakistan)
 GRT – codice identificativo del locator e del TACAN di Grottaglie, radioassistenze per la navigazione aerea
 grt – codice ISO 639-3 della lingua garo

Mineralogia 
 Grt – abbreviazione del gruppo del granato

Televisione 
 Gestioni RadioTelevisive-Formula '81 – circuito televisivo di Vittorio Pessina e Luciano Lanfranchi

Note